Кустарниковый бык () — вымерший вид млекопитающих семейства полорогих (Bovidae), обитавший в Северной Америке до своего исчезновения около 8000 лет назад.

Распространение 
Кустарниковые быки были одними из первых полорогих, появившихся в Новом Свете. Они жили тут уже в раннем плейстоцене задолго до бизонов, которые сегодня считаются типичными североамериканскими полорогими. Оба рода долгое время параллельно населяли континент, однако в отличие от бизонов, сохранившегося до наших дней, кустарниковые быки вымерли в конце плейстоцена. Ископаемые остатки последнего вида Euceratherium collium встречаются от тихоокеанского побережья до штата Иллинойс.

Внешний вид 
Кустарниковые быки были массивными животными и по размерам располагались где-то между бизоном и овцебыком. Мощные рога у основания были изогнуты наверх, а на конце — вперёд.

Поведение 
Зубы кустарниковых быков позволяют определить их как травоядных. Возможно, они предпочитали холмистую местность.

Примечания

Литература 
 P. S. Martin: Quaternary Extinctions. The University of Arizona Press, 1984 ISBN 0-8165-1100-4
 Grundzüge der Faunen- und Verbreitungsgeschichte der Säugetiere, E. Thenius, 2.Auflage, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1980

Ссылки 
 

Млекопитающие Северной Америки
Млекопитающие плейстоцена
Вымершие полорогие
Ископаемая фауна Северной Америки
†